Washingtoner Konferenz bezeichnet:
 die Washingtoner Flottenkonferenz von 1922
 die Erste Washingtoner Konferenz, genannt Arcadia-Konferenz, von 1941/42
 die Zweite Washingtoner Konferenz von 1942
 die Dritte Washingtoner Konferenz, genannt Trident-Konferenz, von 1943
 die sogenannte Washingtoner Erklärung von 1998 über Raubkunst